Avenida Donato Álvarez puede referirse a las siguientes arterias viales cuyo nombre recuerda al teniente general Donato Álvarez.

 La Avenida Donato Álvarez de la ciudad de Buenos Aires.
 La Avenida Donato Álvarez de la ciudad de Córdoba.
 La Avenida Teniente General Donato Álvarez del Gran Buenos Aires.